|}
Die Bahnstrecke Brozeula–Zqaltubo zweigt in nördliche Richtung von der Eisenbahnmagistrale Georgiens, der Bahnstrecke Poti–Baku, ab und endet in Zqaltubo.

Geschichte 
Die Strecke ist 23 Kilometer lang. Sie wurde in der russischen Breitspur errichtet, ging 1935 in Betrieb und wurde 1953 durchgehend mit 3000 V Gleichstrom elektrifiziert. Bis zur Sanierung des an der Bahnstrecke Rioni–Tqibuli liegenden Bahnhofs Kutaissi-1 (Kutaissi Tschawtschawadsis Kutscha) 2010 endete ein großer Teil der nach Kutaissi verkehrenden Züge im Bahnhof Kutaissi-2. Seitdem wird der Bahnhof Kutaissi-2 nur noch von vier Zugpaaren täglich nach Zqaltubo bedient, von denen eines über Brozeula–Rioni (also die Bahnstrecke Poti–Baku) nach Kutaissi-1 durchgebunden ist. Eine andere Schienenverbindung mit Kutaissi-1 besteht nicht. Die beiden Bahnstrecken haben, nachdem sie von der Bahnstrecke Poti–Baku abzweigen, keine Gleisverbindung mehr miteinander. Beide Strecken haben einen minimalen Abstand von zwei Kilometern und zwischen ihnen liegt der Fluss Rioni.

Siehe auch 
Hinweise zur Spurweite: Spurweite (Bahn), Messmethode der russischen Spur oder Russische Breitspur.

Literatur 
 Neil Robinson: World Rail Atlas. Bd. 8: The Middle East and Caucasus. 2006. ISBN 954-12-0128-8.

Weblinks 
 Homepage der Georgischen Eisenbahn (en, ka, ru).

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Georgien
Spurweite 1520 mm
Spurweite 1524 mm
Imeretien